Rōshi est un titre honorifique japonais
  est un personnage de fiction du manga Naruto ; il est l’hôte du démon .
 , également connu sous le nom de  est un personnage de fiction créé par Akira Toriyama dans le manga Dragon Ball en 1984.